МБР — аббревиатура, может означать:

 Менеджер бизнес решений
 Мастика битумно-резиновая (в маркировке: МБР-65, МБР-75, МБР-90, МБР-100).
 Межамериканский банк развития (фин.)
 Международный банк развития (банк., фин.)
 Межбанковский расчёт
 Межконтинентальная баллистическая ракета
 Микроскоп биологический рабочий (биол.; в маркировке, например: МБР-1).
 Министерство безопасности России (гос., РФ).
 Морская баллистическая ракета (морск.; в маркировке, например: МБР «Булава»).
 Морские биологические ресурсы
 Морской ближний разведчик (авиа, морск.; в маркировке, например: МБР-2, МБР-7).

 MBR
 MBR (сокр. от ) — главная загрузочная запись.

Сокращение 
 МБр (также: мехбр, мехбригада) — механизированная бригада (истор.).

См. также 

 МБРФ
 МБРР

Примечания